Elsberg (Veluwe), een heuvel in het Nationaal Park Veluwezoom
 Elsberg (Voorburg), een voormalige met elzen begroeide heuvel in het grensgebied tussen Voorburg en Leidschendam